Марк Сондерс () — британский музыкальный продюсер. В 1996 году переехал в Нью-Йорк, где работает в собственной студии на Манхэттене.

Биография 
Свою карьеру Майк Сондерс начал в качестве помощника Клайва Лангера и Алана Уинстенли в лондонской студии West Side Studios.

Сотрудничество 
Марк Сондерс принимал участие в работе над альбомами:
 Wild! британского дуэта Erasure 
 Raw Like Sushi шведской рэп-исполнительницы Нене Черри
 Maxinquaye британского музыканта Tricky
 Wish группы The Cure.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Музыкальные продюсеры Великобритании